Francesco Maccioni ist der Name folgender Personen:

* Francesco Maccioni (Politiker, I), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente zwischen 1664 und 1711
 Francesco Maccioni (Politiker, II), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1754 und 1761